Als Bügelkannen bezeichnet man in der Archäologie verschiedene Gefäßformen:
 Bügelkanne (Altertum)
 Bügelkanne (Mittelalter)